Jornal Nacional - A Notícia Faz História é um livro em comemoração aos 35 anos do Jornal Nacional, completados em 2004. É um livro que faz parte do Projeto Memória Globo.

O livro possui várias reportagens e entrevistas com apresentadores e editores. Fotos em preto-e-branco e também revela os bastidores e toda a história do principal telejornal da Rede Globo.

Livros do Brasil
Grupo Globo